K3 (muziekgroep), een Belgisch-Nederlandse meidengroep
 K3 (stripreeks), gebaseerd op deze groep
 K3-oppervlak, een wiskundig oppervlak
 een vorm van vitamine K (zie aldaar)
 Broad Peak, berg in de Himalaya, vroeger K3 genoemd
 K3 (televisiezender), een Spaanse televisiezender 
 K3 (spoorwegrijtuig), personenrijtuigen van de Belgische spoorwegen

Zie ook 
De avonturen van K3 (doorverwijspagina)